

Geografia 
 Woodley – cittadina della contea del Berkshire

Persone 
 LaMarr Woodley – giocatore di football americano statunitense 
 Shailene Woodley – attrice statunitense
 Tyron Woodley – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Vic Woodley – calciatore inglese

Altro 
 Woodley Park – stazione della metropolitana di Washington